Collision (band),  een heavymetalband uit de jaren negentig
Collision (film), een documentaire van een debat over het christendom tussen Christopher Hitchens en Douglas Wilson
Collision (2022), een Zuid-Afrikaanse film uit 2022 
Collision (miniserie), een Britse miniserie uit 2009